La Mort du cygne peut désigner :
 La Mort du cygne (intitulé à l'origine Le Cygne), morceau de musique extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns ;
 La Mort du cygne, ballet de Michel Fokine créé pour Anna Pavlova, inspiré de la pièce de Camille Saint-Saëns ;
 La Mort du cygne, nouvelle de Paul Morand publiée en 1933 dans son recueil Rococo ;
 La Mort du cygne, film de Jean Benoît-Lévy (1937) inspiré de la nouvelle de Paul Morand ;
 La Mort du cygne, épisode de la série New York, unité spéciale.

Voir aussi